Langsdorf ist der Name mehrerer Ortschaften:
 Langsdorf (Lich), Stadtteil von Lich in Hessen 
 Langsdorf (Lindholz), Ortsteil von Lindholz in Mecklenburg-Vorpommern 
 von 1940 bis 1944 Name der Gemeinde Longeville-lès-Saint-Avold im Département Moselle in Frankreich

Langsdorf oder Langsdorff ist der Familienname folgender Personen:
 Alexander Langsdorff (1898–1946), deutscher Archäologe und SS-Führer
 Alexander Langsdorf (1912–1996), US-amerikanischer Kernphysiker
 Antonia Langsdorf (* 1962), deutsche Astrologin
 Georg von Langsdorff (1822–1921), deutscher Mediziner und Zahnmediziner
 Georg Heinrich von Langsdorff (1774–1852), deutscher Gelehrter und Forschungsreisender
 Hans Langsdorff (1894–1939), deutscher Marineoffizier
 Jens Langsdorff (1938–2004), deutscher Landespolitiker (Hamburg) (CDU)
 Johann Wilhelm Langsdorf (1745–1827), deutscher Salinen-Experte
 Karl Christian von Langsdorf (1757–1834), deutscher Mathematiker
 Karl Wilhelm Ludwig Langsdorf (1775–1825), nassauischer Amtmann
 Maja Langsdorff (* 1956), deutsche Journalistin und Sachbuchautorin
 Martyl Langsdorf († 2013), US-amerikanische Designerin
 Werner von Langsdorff (1899–1940), deutscher Schriftsteller und Luftfahrtingenieur